

Persone

Hoyer
Brian Hoyer (1985) – giocatore di football americano statunitense
Conrad Paul Hoyer, meglio noto come Ophidian (1981) – disc jockey e produttore discografico olandese
Didier Hoyer (1961) – ex canoista francese
Galina Alexandra von Hoyer, meglio nota come Alja Rachmanova (1898-1991) – scrittrice e psicologa russa
Hans Hoyer (1890-1917) – militare e aviatore tedesco
Heinz Hoyer (1949) – medaglista tedesco
Steny Hoyer (1939) – politico e avvocato statunitense

Cognomi composti
Poul-Erik Høyer Larsen (1965) – ex giocatore di badminton danese
Sneschana Russewa-Hoyer (...) – medaglista francese, moglie di Heinz